Richard Burke peut désigner :
 des membres d'une famille de la noblesse irlandaise :
 Richard Burke ( de Clanricard) (mort en 1582),
 Richard Burke ( de Clanricarde) (1572-1635),
 Richard Burke ( de Clanricard) (mort en 1666),
 Richard Burke ( de Clanricard) (mort en 1709) ;
 Richard Burke (1932-2016), homme politique irlandais ;
 Richard Burke, personnage secondaire de la série Friends.